Black Rain (engl.: schwarzer Regen) bezeichnet:

 Black Rain, US-amerikanischer Actionthriller von Ridley Scott (1989)
 Black Rain (Album), Album von Ozzy Osbourne (2007)
 Black Rain (Band), französische Hard-Rock-Band

Siehe auch:
 Schwarzer Regen